Słowo troglodyta posiada kilka znaczeń:
 troglodyta – jaskiniowiec (z greckiego troglodytai, od trogle – dziura i dyein – wchodzić)
 Troglodyci – nazwa nadana przez Greków i Rzymian ludowi zamieszkującemu w starożytności wybrzeże Morza Czerwonego, na południe od Egiptu
 dawniej troglodytą nazywany był gatunek goryla, obecnie to określenie jest uważane za niewłaściwe
 troglodyta – człowiek nieokrzesany, prymitywny, nieumiejący się zachować

Zobacz też: 
 Troglodytes – rodzaj ptaka z rodziny strzyżyków (Troglodytidae)
 Pan troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego

Przypisy